Křešimír () je mužské křestní jméno slovanského původu, četné zejména v Chorvatsku. Pochází ze slov křísiti a mír, znamená tedy ten, kdo křísí mír. Podle chorvatského kalendáře slaví svátek 29. června.

Osamostatnělá domácká podoba tohoto jména je Krešo. Sporadicky se vyskytující ženská podoba tohoto jména je Krešimira.

Počet nositelů 
K roku 2014 žilo na světě přibližně 11 870 nositelů jména Krešimir, z toho více než 95 % v Chorvatsku, kde je 48. nejčastějším mužským jménem.

Vývoj popularity 
V dnešní době je jméno Krešimir již mezi novorozenci poměrně vzácné. Největší popularitu mělo v Chorvatsku v 70. až 80. letech 20. století. Nejpopulárnější bylo v roce 1975, kdy jej získalo 3,14 % žijících nositelů tohoto jména. Od tohoto roku začala popularita rychle klesat, v roce 2013 činila pouze 0,09 %.

Významné osobnosti 

 Krešimir I. – chorvatský král v letech 935 až 945
 Michal Krešimír II. – chorvatský král v letech 949 až 969
 Krešimir III. – chorvatský král v letech 1000 až 1030
 Petar Krešimir IV. – chorvatský král v letech 1058 až 1074
 Krešimir Ćosić – chorvatský basketbalista

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 Seznam významných osobností s křestním jménem Krešimir na chorvatské Wikipedii

Mužská jména
Mužská jména slovanského původu